Thunder Road puede referirse a:

 Thunder Road (película), una película policíaca de 1958 protagonizada por Robert Mitchum
 "Thunder Road" (canción), una canción de 1975 de Bruce Springsteen